Westrick ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Alois Westrick (1889–1957), deutscher Jurist und Spion
 Hilde Westrick (1900–1981), österreichische Medizinerin
 Ludger Westrick (1894–1990), deutscher Politiker (CDU)